Let It Snow (2001), filme de comédia romântica estadunidense
 Let It Snow (2019), filme de comédia estadunidense baseado no romance de 2008
  Let It Snow (2020), filme de terror ucraniano-georgiano

Desambiguações de cinema